VIII национальный чемпионат Worldskills (Ворлдскиллс Россия) прошёл с 6 по 21 сентября 2020 в Новокузнецке. Соревнования прошли среди учащихся образовательных учреждений от 16 до 22 лет, и среди юниоров от 12 до 16 лет.

Место проведения
Место проведения: город Новокузнецк, Кемеровская область. Время проведения чемпионата: с 6 по 21 сентября 2020 года.
Город Новокузнецк в июле 2020 года получил звание Город трудовой славы. Звание Героя социалистического труда получили 50 Новокузнечан. В городе имеются 2 ВУЗа и 20 учреждений среднего профессионального образования.
Гости и участники чемпионата будут пребывать в Новокузнецк через аэропорт Спиченково, и размещаться в общежитиях города Новокузнецка. Во время чемпионата автобусные маршруты свяжут район соревнований со всеми районами города.  .

Организаторы: Министерство просвещения Российской Федерации, Правительство Кузбасса, Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Агентство стратегических инициатив» (АСИ).

Площадки соревнований
Церемонии открытия и закрытия должны были пройти во Дворце спорта Кузнецких металлургов.
Большинство соревнований должно было пройти в районе Кузбасской ярмарки в Заводском районе
Часть соревнований по сельскохозяйственным дисциплинам будет проводится в посёлке Школьный рядом с Прокопьевском.
Но в связи с тем, что соревнования пройдут в дистанционном режиме в каждом регионе будут свои площадки на базе средних профессиональных учебных заведений.

Подготовка к Worldskills
Первоначально соревнования должны пройти в с 16 по 21 июля 2020 года. 3 февраля 2020 года открылся рекрутинг-центр для волонтёров Worldskills.
Однако в результате распространения коронавирусной инфекции было решено несколько изменить формат проведения соревнований. Соревнования прошли с 6 по 21 сентября.
Отборочные соревнования к Worldskills проходили с 1 по 20 августа 2020 года.

Участники
Наряду с основной группой (студенты ) к участию по некоторым дисциплинам допускаются юниоры 14-16 и юниоры 12-14, юниоры 10-12.

Ход чемпионата
Все компетенции объединены в семь блоков: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.
В связи с эпидемией коронавируса перенесён на сентябрь 2020 года и пройдёт с использованием онлайн-технологий с 6 по 21 сентября.
В чемпионате примут участие 3000 человек по 210 компетенциям. . 
Ведущие церемонии открытия: Родион Газманов и Яна Чурикова. Церемония открытия прошла из студии в Москве в 12-00 МСК 6 сентября.

Потоки соревнующихся будут организованы в несколько смен или потоков.

Результаты будут отправляться в Центры управления соревнования: основной Новокузнецке, а также в Казани и Москве. Для каждой компетенции свой ЦУС.

Церемония закрытия прошла 21 сентября 2020 года в 17:00 по новокузнецкому времени. Выступали Караулова, Юлианна, Родион Газманов и Яна Чурикова, Татьяна Голикова

В номинации прогресс года победили Якутия и Томская область.

Награду получил участник набравший наибольшее число баллов из Красноярского края, а также самая юня участница из Приморского края, а также эксперт из Ярославля 8 раз работавший на Worldskills.

Прочая программа
Одновременно с соревнованиями будет проведена деловая программа (дискуссия, доклады, лекции специалистов)  
В школах России на уроках технологии будут проводится профессиональные пробы на которых учащиеся будут примерять на себя различные профессии.

Проводятся челленджи с Даней Милохиным и Махи Всекруто.

Трансляция 
Трансляция соревнований проходила с 10:00 до 19:00 по московскому времени на платформе wsr.online.

Результаты

Медальный зачет

Партнеры
 ИЕК-Холдинг ,Volvo , Веллтекс, Кнауф, DMG MORI, ESAB, Kemppi,Grohe

См также 
 WorldSkills Russia

Примечания

Ссылки
  Официальная страница чемпионата
 Онлайн-платформа чемпионата
 Информация на сайте Центра развития профессионального образования

Образование в Новокузнецке
2020 год в Кемеровской области
Профессиональное образование
Worldskills